«Имя розы» () — художественный фильм Жан-Жака Анно 1986 года, экранизация одноимённого романа Умберто Эко.

Сюжет 
1327 год. В бенедиктинском монастыре на севере Италии происходит ряд таинственных смертей монахов: один выпадает из окна, которое не открывалось; другой тонет в бочке с кровью; третий умирает в ванне. Расследование ведёт францисканский монах Уильям Баскервильский (Шон Коннери), бывший некогда инквизитором, вместе с молодым послушником Адсоном (Кристиан Слейтер). Разгадывая одно убийство за другим, Уильям убеждается, что ключ к раскрытию загадки лежит в «пределе Африки» (тайном отделе библиотеки), где хранится книга Аристотеля, посвящённая комедии и способная пошатнуть веру в Бога. Этого и опасался один из монахов, считавший, что Аристотель, каждое слово которого в Средние века имело непререкаемый авторитет, в своё время совершил переворот в сложившихся представлениях о мире.

В ролях

Награды и номинации

Награды 
 1988 — Премия BAFTA
 Лучший актер — Шон Коннери
 Лучший грим
 1987 — Премия «Сезар»
 Лучший зарубежный фильм — Жан-Жак Анно
 1987 — Премия David di Donatello
 Лучшая операторская работа — Тонино Делли Колли
 Лучшие костюмы — Габриелла Пескуччи
 Лучший продюсер — Франко Кристальди, Бернд Айхингер
 Лучшая работа художника — Данте Ферретти
 1987 — Премия German Film Awards
 Актер — Шон Коннери
 Художник — Данте Ферретти, Райнер Шапер
 Серебряная награда фильму

Номинации 
 1987 — Премия David di Donatello
 Награда имени Рене Клера — Жан-Жак Анно
 1987 — Премия Эдгара Аллана По
 Лучший фильм — Эндрю Биркин, Жерар Брак, Говард Фрэнклин, Ален Годар
 1987 — Премия German Film Awards
 Золотая награда фильму

Консультанты фильма 

Консультантами фильма выступили: Жак Ле Гофф (главный исторический консультант), отец  (религиозный консультант), Франсуа Пипоннье (консультант по костюмам), Франсуа Авриль (консультант по рукописям), Жан-Клод Бонн (консультант по архитектуре),  (консультант по средневековому поведению), Пере Дебонне (литургический консультант), Даниэль Александр-Бидон (консультант по современным манерам) и Мишель Пастуро (геральдический консультант).

Критика 
Киновед В. И. Михалкович посчитал, что режиссёр справился с задачей передать многозначность названия, но выразил недоумение выбором на главную роль Ш. Коннери, который прославился в роли Джеймса Бонда.

Кинокритик Р. Эберт отметил, что в фильме есть много хорошего — игра актёров, реконструкция эпохи, — но остался недоволен сценарием, лишённым ясности и логичности.

Фильм настолько не понравился Умберто Эко, что он не давал разрешения на дальнейшие экранизации своих романов. Например, он отказал Стэнли Кубрику в экранизации «Маятника Фуко». Хотя в интервью в 2011 году Эко характеризовал фильм как «хороший», обратив внимание на то, что книга очень многоплановая, сравнив её с многослойным сэндвичем, тогда как в фильме за основу взят только один план, и во многом отброшены остальные.

Примечания

Литература

Ссылки 

  
 Деконструкция. Клим Жуков о фильме "Имя розы"(1986) // Кино-Театр.ру

Экранизации исторических произведений
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о сыщиках
Умберто Эко
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Исторические фильмы о XIV веке
Фильмы Франции 1986 года
Фильмы Италии 1986 года
Экранизации романов Италии
Фильмы о католических священниках
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы Rai
Фильмы ZDF
Фильмы Neue Constantin Film
Фильмы об инквизиции
Фильмы о Средневековье